Турион может означать:

 Турион — в  ботанике специализированная зимующая почка, образуемая водным растением.
 Турион (Эврос) — деревня в Греции, в общине Орестиас.
   — деревня в Греции, в общине Левадия.